Andrea Zani (1696-1757), compositeur et violoniste italien ;
 Angelo Vincenzo Zani (né en 1950), prélat italien ;
 Ercole Zani (1634-1684), voyageur et écrivain italien ;
 Federico Zani (né en 1989), joueur de rugby à XV international italien
 Francesco Zani (né en 1938), joueur italien de rugby à XV ;
 Marco Aurelio Zani de Ferranti (1801-1878), guitariste et compositeur italien.